Джо́рджо Ферри́ни (; 18 августа 1939, Триест, Королевство Италия — 8 ноября 1976, Турин) — итальянский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную. Чемпион Европы 1968 года.

Умер от аневризмы.

Карьера

В клубах 
В родном Триесте Джорджо выступал в молодёжной команде «Понцианы», а 16 лет перешёл в «Торино». На сезон 1958/59 его отдали в аренду в клуб «Варезе» из Серии C. 20 сентября 1959 года Феррини дебютировал за «Торино» во встрече с «Самбенедеттезе» в серии B. По итогам сезона 1959/60 туринцы заняли первое место и вышли в серию A. За это время Джорджо вместе с командой два раза выиграл Кубок Италии. Всего за «Торино» он сыграл 443 матча, тем самым установив клубный рекорд.

В сборной 
В 1960 году на Олимпийских играх Джорджо провёл 3 матча. Итальянская сборная в полуфинале сыграла вничью с Югославией, но проиграла по жребию и в матче за 3-е место уступила венграм.

В сборной Италии Феррини дебютировал 13 мая 1962 года в товарищеском матче против команды Бельгии. Всего за Италию он сыграл 7 матчей, в том числе 2 на чемпионате мира и 2 на победном чемпионате Европы.

Встреча со сборной Чили на чемпионате мира получила название «Битва при Сантьяго». Феррини был удалён с поля на 7-й минуте за фол против Онорино Ланда. Итальянец отказался покинуть стадион и был выведен полицейскими.

Статистика за сборную Италии 

Итого: 7 матчей; 3 победы, 3 ничьих, 1 поражение.

Достижения 
  «Торино»
 Обладатель Кубка Италии (2): 1967/68, 1970/71

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Европы по футболу